La competizione della carabina libera a squadre  di tiro a segno ai Giochi della V Olimpiade si tenne il 4 luglio 1912 a Kaknäs, Djurgården, Stoccolma.

Risultati
6 tiratori per squadra. Bersaglio a 300 metri. 120 colpi (40 in piedi, 40 in ginocchio, 40 a terra).

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Free Rifle, Three Positions, 300 metres, Team  su Sports-reference.com

Carabina 02